Польша на детском конкурсе песни Евровидение участвовала 9 раз. Польша за 2 года участия заработала всего 6 баллов, занимая последние места. В связи с такими результатами, в 2005 году страна отказывается от участия в конкурсе и только спустя 12 лет в 2016 году вновь на него вернулась. В 2018 году Польша впервые выиграла конкурс, а также получила право провести его у себя в 2019 году, где снова одержала победу, это единственная страна, которая одержала победу два раза подряд.

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Как принимающая страна

Голоса за Польшу (2003—2004, 2016—2017)

Ссылки 
 Информация о конкурсе ESCKAZ.com

Музыка Польши